Grävningstjärn kan syfta på:
Grävningstjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Grävningstjärnen (Edefors socken, Norrbotten, vid Rödingsträsket), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn